Dinamic puede referirse a:

 Dinamic Software: Empresa española de videojuegos con actividad entre 1983 y 1992, desaparecida por quiebra económica.
 Dinamic Multimedia: Empresa española de videojuegos con actividad entre 1993 y 2001, creada tras el cierre de la anterior un año antes.